83. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 18-20 marca 2008 roku na Średniej i Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

W konkursie indywidualnym na skoczni normalnej zwyciężył Adam Małysz, srebrny medal zdobył Robert Mateja, a brązowy – Marcin Bachleda. Na dużym obiekcie najlepszy okazał się Małysz przed Mateją i Krzysztofem Miętusem.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni wygrał zespół TS Wisła Zakopane w składzie: Marcin Bachleda, Łukasz Rutkowski, Wojciech Skupień i Robert Mateja.

Wyniki Mistrzostw Polski

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (18.03.2008) 
	

W konkursie wzięło udział 41 zawodników.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni (19.03.2008) 

W konkursie wzięło udział 12 zespołów.

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (20.03.2008) 

	

W konkursie wzięło udział 49 zawodników.

Bibliografia 

 Andrzej Więcek, Mistrzostwa Polski w Narciarstwie klasycznym i alpejskim 1920-2013, Zamość 2014, s. 108.

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
2008 w sportach zimowych
2008 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Zakopanem